Tommasinia verticillaris är en flockblommig växtart som först beskrevs av Carl von Linné, och fick sitt nu gällande namn av Antonio Bertoloni. Tommasinia verticillaris ingår i släktet Tommasinia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
verticillaris